Bombarda ist der Familienname folgender Personen:

 Gio Paolo Bombarda (~1650–1712), italienischer Musiker
 Mariano Bombarda (* 1972), argentinischer Fußballspieler
 Miguel Bombarda (1851–1910), portugiesischer Arzt und Politiker
 Wilson Bombarda (* 1930), brasilianischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Bombarde